Thomas O'Neill est un nom pouvant désigner:

 (1821-?), homme politique américain du Wisconsin
 (1849-1919), marchand et philanthrope américain
Thomas O'Neill (1882-1965), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1890-1974), directeur artistique américain
 (1904-1971), journaliste américain
Thomas O'Neill (1912-1994), homme politique américain du Massachusetts
Thomas P. O'Neill (1921-1996), historien et biographe irlandais
 (1923-1973), joueur canadien de hockey sur glace
 (1928-2018), juge américain en Pennsylvanie
 (né en 1944), homme politique américain du Massachusetts

Voir aussi
 (né en 1955), joueur écossais de football
, entraîneur américain de football
 (né en 1997), basketteur paralympique australien
 (1764-?), gouverneur colonial espagnol dans les Caraïbes

O'Neill, Thomas